Aschl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Aschl (1900–1982), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Heidi Aschl (* 1953), deutsche Bauingenieurin

Andere Bedeutung:
 Aschl (Vöran), Fraktion der Südtiroler Gemeinde Vöran